Svartpusten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svartpusten (Säbrå socken, Ångermanland, 696140-159419), sjö i Härnösands kommun, 
Svartpusten (Säbrå socken, Ångermanland, 696358-159591), sjö i Härnösands kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn